Draugystė (dt. 'Freundschaft') steht für:

 Bahnhof Draugystė in der litauischen Hafenstadt Klaipėda
 "Draugystė", Hotel in der litauischen Hauptstadt Vilnius
  „Draugystė“, ehemalige litauische Zeitung
 FK Draugystė Vilnius, ein Fußballverein aus Naujoji Vilnia in Vilnius